Сосно́вка (, ) — деревня в Сморгонском районе Гродненской области Белоруссии.

Входит в состав Жодишковского сельсовета.

Расположена в северной части района. Расстояние до районного центра Сморгонь по автодороге — около 10 км, до центра сельсовета агрогородка Жодишки по прямой — 9,5 км. Ближайшие населённые пункты — Войниденяты, Гориденяты, Заблотье.

Согласно переписи население Сосновки в 1999 году насчитывало 263 жителя.

К северо-востоку от деревни располагается ландшафтно-геоморфологический заказник «Мартишки».

Автомобильной дорогой местного значения  Сосновка связана с республиканской дорогой  Лынтупы — Свирь — Сморгонь — Крево — Гольшаны. Также из деревни начинается автодорога местного значения  Сосновка — Берёзы..

Через населённый пункт проходят регулярные автобусные маршруты:
 Сморгонь — Вишнево
 Сморгонь — Комарово
 Сморгонь — Лылойти
 Сморгонь — Нестанишки
 Сморгонь — Свайгини
 Сморгонь — Свирь
 Сморгонь — Старая Рудня
 Сморгонь — Сыроватки
 Сморгонь — Хведевичи

Примечания

Ссылки 
 Сморгонский райисполком

Населённые пункты Сморгонского района